Никола́й Чернышёв:
 Чернышёв, Николай Андреевич (1923—2017) — полный кавалер ордена Славы.
 Чернышёв, Николай Андреевич (1853—1919) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Чернышёв, Николай Гаврилович (1906—1953) — советский конструктор, начальник отдела Реактивного института.
 Чернышёв, Николай Григорьевич (1904—1946) — генерал-майор Советской Армии.
 Чернышёв, Николай Кузьмич (1856—1905) — русский морской офицер, участник обороны Порт-Артура.
 Чернышёв, Николай Михайлович (1885—1973) — русский и советский художник и искусствовед, участник группы «Маковец», народный художник РСФСР.